Plusieurs villes possèdent une rue Henri Evenepoel :

Rue Henri Evenepoel à Schaerbeek (Bruxelles).
 Rue Henri Evenepoel à Wépion (Namur).

Henri Evenepoel Rue